Drzewo genealogiczne dynastii Romanowów, panującej w Rosji w latach 1613 – 1917 (od 1762 w linii Romanow-Holstein-Gottorp):

Romanowowie
Władcy Rosji
!